FARS et Fars peuvent désigner :

Sigle 
 Les Forces armées révolutionnaires du Sahara est un groupe armé toubou formé dans les années 1990 au Niger.
 , Fatality Analysis Reporting System, base de données américaine sur la sécurité routière.

Toponyme 

 Le Fars est une des trente provinces d'Iran, au sud-ouest du pays.
 Le , ancienne province située dans le même bassin que l'actuelle province.

Titres 

 , journal de la province du même nom.
Agence de presse Fars
 , journal de la province du même nom.

Voir aussi 
 , adjectif relatif à la province iranienne.

Références

Acronyme
Homonymie d'acronyme